Der Bettler steht für:
 Der Bettler (Reinhard Sorge), expressionistisches Drama in fünf Akten von Reinhard Sorge
 Der Bettler, aus Ignaz und Josef Zingerles Kinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland, siehe: Das tapfere Bettelmännlein